Na Ukrainie
 Sokoliwka – wieś w rejonie krzyżopolskim obwodu winnickiego
 Sokoliwka – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego
 Sokoliwka (pol. hist. Dumka) – wieś w rejonie tłumackim obwodu iwanofrankowskiego
 Sokoliwka – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie wasylkowskim
 Sokoliwka – wieś w obwodzie chmielnickim, w rejonie jarmolińskim